Blenkinsop, auch Blenkinsopp, oder Blenkinsap ist ein nordenglischer Familienname.

Herkunft 
Der nordenglische Familienname kommt aus der Gegend von Haltwhistle am Hadrianswall in der Grafschaft Northumberland.

Regionale Ortsbezeichnungen 
 Blenkinsopp Castle
 Blenkinsopp Green
 Blenkinsopp Common

Namensträger 
 Arthur Blenkinsop (1911–1979), englischer Politiker
 Christopher Blenkinsop (* 1963), englisch-deutscher Musiker
 Ernie Blenkinsop (1902–1969), englischer Fußballspieler
 John Blenkinsop (1783–1831), englischer Grubenbetriebsleiter und Ingenieur
 Philip Blenkinsop (* 1965 in Großbritannien), australischer Fotograf

Familienname
Englischer Personenname